— японский художник, мастер укиё-э из династии Тории.

Биография и творчество 

Тории Киёмасу II — представитель второго поколения династии художников Тории. О его жизни не сохранилось достоверных сведений. Киёмасу II родился в Эдо. В своём творчестве он детально копировал стиль и тематику работ основателя школы Тории — Тории Киёнобу. Киёмасу II оставил после себя большое количество учеников и последователей.

Тории Киёмасу II писал портреты актёров и красавиц, театральные афиши, сцены из спектаклей театра кабуки, иллюстрации в основном для детских книг и изданий для малограмотных (аохон). На протяжении его творчества техника печати менялась, если сначала работы Киёмасу II подкрашивались от руки красной краской (тан-э), то к концу жизни он пользовался двух-трёхцветной печатью (бэнидзури-э). Тории Киёмасу II известен своими сериями — «Крестовый поход модных туристов» (1747) и «Миниатюрные изображения известных актёров» (1757).

Примечания

Литература 
 Lane, Richard. (1978). Images from the Floating World, The Japanese Print. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0192114476, ISBN 9780192114471;  OCLC 5246796

Ссылки 

Художники Японии
Художники укиё-э
Персоналии по алфавиту